Anne Coesens, une actrice et réalisatrice belge (1968 -).
 Antoine Coesens, un acteur et réalisateur français, père de Dounia Coesens.
 Dounia Coesens, une actrice française (1988 -).

Liens externes 
 

Patronyme flamand